Лунатизм:
 Див. Сомнамбулізм
 Лунатизм (фільм)
 Лунатизм (фільм, 2008)

Лунатики:
 Лунатики (фільм, 1992)
 Лунатики (мультсеріал)
 Лунатики (Зоряна Брама SG-1)